Hartjenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Hartjenstein (Architekt) (1881–1943), deutscher Architekt
 Friedrich Hartjenstein (1905–1954), deutscher SS-Obersturmbannführer und Lagerkommandant der KZ Auschwitz-Birkenau und Natzweiler-Struthof 
 Lothar Hartjenstein (1908–1994), deutscher Architekt